Это статья о селе; о монастыре см. Монастырь Велика-Ремета

Велика-Ремета () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 42 жителя (по переписи населения 1991 года — 28 человек).

Село находится на юго-восточных склонах гряды Фрушка-Гора, на северо-востоке общины. Близ села находится Монастырь Велика-Ремета, один из 16 сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей.

Демография 
В селе Велика-Ремета, по переписи 2002 года проживали 37 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 52,1 лет (46,6 года у мужчин и 56,3 года у женщин). В селе есть 16 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,19.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины